

Котюжани — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район, Котюжанівська сільська рада
 Котюжани — селище, Вінницька область, Могилів-Подільський район, Обухівська сільська рада
 Котюжани — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Котюжани () — село, Бричанський район